Валериан може да се отнася за:
 Растение от рода Валерианови
 Валериана
 Публий Лициний Валериан (Валериан I), римски император
 Публий Корнелий Лициний Валериан Млади (Валериан II), римски цезар